Middlemas est un patronyme d'origines écossaises pouvant désigner:

Patronyme
 (1935-2013), historien anglais de politique européenne
 (1896-1984), joueur anglais de football
, documentariste

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais